

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Żółwin – część miasta Bydgoszcz
 Żółwin – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz
 Żółwin – kolonia wsi Żółwin w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Międzyrzecz
 Żółwin – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Zwierzyn
 Żółwin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Brwinów

Zobacz też 
 Żółwiniec, Żółwino, Żółwiny